

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 

Olympiakos: 2008-2009
 
Olympiakos: 2008-2009
AEK Atene: 2015-2016

Olympiakos: 2007

FCSB: 2019-2020

Note

Collegamenti esterni